Filippo Calderaro (1996-), coureur cycliste italien,
 François Calderaro (1964-), footballeur français.

Patronyme italien